Izba Reprezentantów – często spotykana nazwa parlamentów lub ich izb, zwłaszcza izb niższych.

Lista krajów 
Lista krajów w których istnieje Izba Reprezentantów:

Stany Zjednoczone 
Nazwę Izby Reprezentantów noszą także izby niższe w 41 amerykańskich stanach. W pozostałych stanach są to Izby Delegatów (3 stany), Zgromadzenia (2), Zgromadzenia Stanowe (2) i Generalne Zgromadzenie (1). W stanie Nebraska jest tylko jedna izba.

Zobacz też 
 zgromadzenia przedstawicielskie w państwach świata
 Zgromadzenie Narodowe